Jagelló Anna pomerániai hercegné (1476–1503), IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet magyar és cseh királyi hercegnő lánya
Jagelló Anna magyar királyné (1503–1547), II. Ulászló magyar és cseh király és Foix Anna candale-i grófnő lánya
Jagelló Anna lengyel királyi hercegnő (1515–1520), I. (Öreg) Zsigmond lengyel király és első felesége, Szapolyai Borbála másodszülött lánya
Jagelló Anna lengyel királyné (1523–1596), I. (Öreg) Zsigmond lengyel király és második felesége, Sforza Bona milánói hercegnő lánya